Графиня Прасковья Александровна Брюс, урождённая Румянцева (1729—1786) — придворная дама Екатерины II (называвшей её Брюсша, Параша, Паранья), сестра полководца Петра Румянцева-Задунайского, была замужем за графом Яковом Александровичем Брюсом.

Биография 
Её мать Мария Румянцева была назначена императрицей Елизаветой Петровной ко двору великих князей, благодаря этой связи получила доступ к Екатерине. Стала её подругой. Государыня посвятила ей одну из редакций своих «Записок»: другу своему гр. Брюсс, которому может сказать все, не опасаясь последствий. Вместе с камердинером Шкуриным способствовала сближению Екатерины с Григорием Орловым.

27 мая 1751 года по указанию матери вышла замуж за графа Брюса, (была обвенчана в придворной церкви, причем для брачного торжества отпущены были из Придворной конторы различные предметы) и в будущем много способствовала его карьерному росту: успела доставить своему супругу сенаторство (в 1779 г., в январе), чин генерал-аншефа, и подполковника л.-гв. Семеновского полка и даже должность московского генерал-губернатора по смерти графа Захара Григорьевича Чернышева.

Когда ландграфиня Дармштадтская с дочерьми (одной из которых предстояло стать великой княгиней Натальей Алексеевной) приехала в Россию, их по просьбе императрицы в своем поместье Гатчина встречал Орлов. За несколько времени до приезда ландграфини в Гатчину прибыла императрица в сопровождении одной только графини Прасковьи Брюс, желая таким образом «устранить затруднения первого свидания». Была пожалована в статс-дамы 15-го августа 1773 г., в день бракосочетания великого князя Павла Петровича.

Джакомо Казанова писал в своих воспоминаниях: «Веселость и любезность князя Лобковица оживляли любое общество. Он ухаживал за графиней Брюс, признанной красавицей, и никто не почитал его несчастливым в любви. (…) В ту пору г-н Маруцци, греческий купец, что имел в Венеции торговый дом, но теперь вовсе отошел от дел, приехал в Петербург, был представлен ко двору и как человек приятный стал вхож в лучшие дома. Императрица отличала его, ибо остановила на нём выбор, желая сделать его доверенным лицом в Венеции. Он ухаживал за графиней Брюс, но соперники нимало его не опасались; богач, он денег швырять не умел, а россиянки скупость почитают за великий грех и никому его не прощают».

В 1779 году Екатерина (будто бы по подсказке Александры Браницкой, племянницы Потёмкина), застала с Прасковьей своего юного фаворита Ивана Римского-Корсакова, с которым имела тайный роман, после чего молодой человек получил отставку, а Прасковья потеряла привязанность императрицы. Римской-Корсаков, в свою очередь, быстро бросил Прасковью ради графини Екатерины Строгановой.

После удаления от двора графиня Брюс путешествовала заграницей или жила в Москве. Только в 1785 году, уже будучи больной, ехала из деревни в Москву и встретилась с императрицей, которая возвращалась из Москвы в Петербург. Екатерина II приняла её ласково, взяла с собой в экипаж, долго беседовала с ней наедине и затем с нею простилась. Вскоре после этого графиня умерла в апреле 1786 года от чахотки. Была погребена в подмосковном селе Глинки, родовом поместье Брюсов. Могила разгромлена в советское время, церковь перестроена в санаторий. Изящное надгробие Прасковьи Брюс работы скульптора Мартоса в 1934 было вывезено из Глинок и экспонировалось в Донском монастыре. Оно украшено эпитафией:

Дети 

Первенец родился и умер в 1765 году. Второй сын родился через два года в Москве, его крестила императрица Екатерина II с князем В. М. Долгоруковым; умер 12 мая 1768 года.

Единственная дочь — Екатерина Яковлевна (1775/76–1829), по словам князя Долгорукова, была дочерью не от Брюса, а от Римского-Корсакова, и мать намеревалась выдать её за графа Дмитриева-Мамонова, любимца императрицы; предположение это не осуществилось по той причине, что Мамонов влюбился во фрейлину княжну Щербатову. Это сообщение, впрочем, не совпадает с датами рождения девочки, возвышения Корсакова и пребывания Брюс при дворе. С 1793 года замужем за графом Василием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным (1775–1836). Поскольку была единственным ребёнком и на ней род Брюсов пресекался, император Павел разрешил Мусину-Пушкину добавить фамилию «Брюс». Детей у них не было, и данная линия пресеклась. Екатерина Яковлевна жила отдельно от мужа, главным образом, за границей, в Италии, Швейцарии или во Франции. Согласно П. В. Киреевскому, в 1816 году её виллу на Женевском озере посещали лорд Байрон, Джон Полидори, Мэри Годвин и Перси Биш Шелли, и именно в нём родилась идея романа «Франкенштейн, или Современный Прометей» и рассказа «Вампир».

Предки

В литературе 
 Екатерина II посвятила ей одну из редакций своих «Записок».
 Четырнадцатый лист «Живописца» Николая Новикова, где было напечатано продолжение «Отрывка путешествия», заканчивался похвальными стихами графине Прасковье Брюс.
 Лятошевич, Алексей Леонтьевич перевел с фр. языка «Жизнь добродетельной сицилианки, или Приключения маркизы Албелины» К.-Ф. Ламбера (сентиментальное повествование о многотрудной жизни рано осиротевшей Терезилы, добродетельные поступки которой вознаграждаются в конце романа) и посвятил П. Брюс.
 Елена Арсеньева. Путеводная звезда, или Куртизанка по долгу службы (Прасковья Брюс).

Примечания

Ссылки 
 Письма графини П. А. Брюс к брату её графу П. А. Румянцеву-Задунайскому // Исторический вестник, № 3. 1881
 Фото надгробия работы Мартоса

Окружение Екатерины II
Статс-дамы
Прасковья Александровна
Графини Российской империи
Прасковья Александровна
Персоны без указанного места рождения